La Force du destin est le titre de plusieurs œuvres :

 La Force du destin, opéra de Giuseppe Verdi
 La Force du destin (All My Children), série télévisée.
 La Force du destin, telenovela mexicaine

Homonymie de titre